Cary peut désigner :

Nom de famille 

 Alice Cary (1820-1871), poétesse américaine ;
 Anthony Cary (1656-1694), , noble écossais et homme politique anglais ;
 Diane Cary (?-), actrice américaine ;
 Donick Cary (?-), scénariste, producteur et réalisateur américain ;
 Henry Cary (vers 1575-1633),  Falkland, propriétaire terrien et homme politique anglais  ;
 Henry Cary (1634-1663),  Falkland, homme politique anglais ;
 Joyce Cary (1888-1957), écrivain britannique ;
 Lucius Cary (1610-1643),  Falkland, gentilhomme de la Chambre du roi d'Angleterre ;
 Lucius Cary (1687-1730),  Falkland, pair écossais et jacobite ;
 Lucius Cary  (1803–1884),  Falkland, administrateur colonial et homme politique britannique ;
 Lucius Cary (1935-),  Falkland, noble et homme politique britannique ;
 Kate Cary (1967-), écrivain britannique ;
 Pedro Cary (1984-), joueur international de futsal portugais ;
 Phoebe Cary (1824-1871), poétesse, abolitionniste et féministe américaine ;
 Pierre Cary, (1793-1857), homme politique français ;
 Plantagenet Cary (1806-1886),  Falkland, officier de la Royal Navy ;
 Tristram Cary (1925-2008), compositeur australo-britannique.

Toponyme 

 Cary, ville de Caroline du Nord ;
 Cary, village de l'Illinois ;
 Cary, ville du Mississippi ;
 Cary, ville du Wisconsin ;
 Cary, ville du Maine.

Homonymie de patronyme
Homonymie de localités aux États-Unis